Заринский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Бийском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Заря.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1629 человек, в том числе 750 мужчин и 879 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Заря,
 село Старая Чемровка,
 посёлок Студенческий.

Примечания 

Муниципальные образования Бийского района
Сельские поселения Алтайского края